Wiadukty przy dworcu Toruń Główny – wiadukty kolejowe, położone w lewobrzeżnej części Torunia.

.

Zobacz też 
 Mosty i wiadukty w Toruniu
 Transport kolejowy w Toruniu

wiadukt
Architektura neogotycka w Toruniu
Mosty i wiadukty kolejowe w Toruniu
Toruń